Подъе́льск  - топоним в России.

 Подъельск — село в Корткеросском районе Республики Коми,  административный центр сельского поселения Подъельск.
 Подъельск — административно-территориальная единица (административная территория село с подчинённой ему территорией)и муниципальное образование (сельское поселение с полным официальным наименованием муниципальное образование сельского поселения «Подъельск») в составе  Корткеросского муниципального района в Республике Коми. 
 Подъельск — упразднённый в 1961 году  населённый пункт Сачковичского сельсовета  Брянского района.

Примечания